Маздак, сын Бамдада (; ум. 524/528) — руководитель маздакитского движения в Иране.
 «Маздак» (1968) — исторический роман русского писателя Мориса Давидовича Симашко.